Романовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Романовщина — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Романовщина — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Романовщина — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Романовщина — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.